Marc Chevalier peut désigner :
 Marcel Chevalier (1911-2005), peintre belge ;
 Marcel Chevalier (1921-2008), dernier bourreau de France.